Cercina bezeichnet:

 Titularbistum Cercina
 auf lateinisch die Kerkenna-Inseln
 die Heuschreckengattung Cercina (Gattung)